«No Broken Hearts» — песня американо-албанской исполнительницы и автора Биби Рексы, вышедшая 16 марта 2016 года. Запись сделана при участии певицы Ники Минаж.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: «Directlyrics», iHeartRadio, «Noisey Music by Vice», « HotNewHiphop», «Mic», «All Noise».

Официальное музыкальное видео «No Broken Hearts» было снято американским музыкантом и клипмейкером Дейвом Мейерсом и вышло 7 апреля 2016 года на канале YouTube.

Участники записи 
 Вокал — Биби Рекса
 Дополнительный вокал — Ники Минаж
 Авторы — Биби Рекса, Ники Минаж, Koko LaRoo, Jacob Kasher Hindlin
 Бэк-вокал — Lunchmoney Lewis, Jason Pebworth, Koko LaRoo
 Гитары — Alex Oriet, David Phelan, George Astasio
 Клавишные и программинг — Alex Oriet, David Phelan, The Invisible Men

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2016 года
Синглы Warner Bros. Records
Песни Биби Рексы
Песни, написанные Ники Минаж
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом